|-
| 186401 - || || 10 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186402 - || || 11 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186403 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186404 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186405 - || || 11 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186406 - || || 10 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186407 - || || 12 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186408 - || || 14 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186409 - || || 15 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186410 - || || 14 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186411 - || || 10 d'agost de 2002 || Cerro Tololo || M. W. Buie
|-
| 186412 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 186413 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || R. Matson
|-
| 186414 - || || 17 d'agost de 2002 || Palomar || A. Lowe
|-
| 186415 - || || 30 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186416 - || || 18 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186417 - || || 16 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186418 - || 2002 RA || 1 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186419 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186420 - || || 1 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 186421 - || || 2 de setembre de 2002 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 186422 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186423 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186424 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186425 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186426 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186427 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186428 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186429 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186430 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186431 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186432 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186433 - || || 6 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186434 - || || 7 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186435 - || || 9 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186436 - || || 12 de setembre de 2002 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 186437 - || || 10 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186438 - || || 13 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186439 - || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186440 - || || 3 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 186441 - || || 14 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 186442 - || || 27 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186443 - || || 27 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186444 - || || 26 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186445 - || || 26 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186446 - || || 28 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 186447 - || || 29 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 186448 - || || 30 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 186449 - || || 28 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 186450 - || || 28 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 186451 - || || 29 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 186452 - || || 30 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186453 - || || 17 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186454 - || || 30 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186455 - || || 30 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186456 - || || 30 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186457 - || || 30 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 186458 - || || 16 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 186459 - || || 16 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186460 - || || 30 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 186461 - || || 1 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186462 - || || 1 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186463 - || || 1 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186464 - || || 1 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186465 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186466 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186467 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186468 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186469 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186470 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186471 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186472 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186473 - || || 1 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186474 - || || 1 d'octubre de 2002 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 186475 - || || 5 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186476 - || || 3 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186477 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186478 - || || 1 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186479 - || || 1 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186480 - || || 2 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 186481 - || || 3 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186482 - || || 1 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186483 - || || 1 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 186484 - || || 1 d'octubre de 2002 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 186485 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186486 - || || 4 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186487 - || || 3 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186488 - || || 3 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186489 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186490 - || || 7 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186491 - || || 8 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186492 - || || 9 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186493 - || || 10 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186494 - || || 10 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186495 - || || 10 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186496 - || || 15 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186497 - || || 15 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186498 - || || 11 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186499 - || || 5 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 186500 - || || 10 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS
|-
|}

6